Артёмовский завод шампанских вин
 Завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо»
 Нижегородский завод шампанских вин